

Часова — присілок, Каменський міський округ, Свердловська область
 Часова — село, Могочинський район, Забайкальський край